Мощеново — название населённых пунктов в России:

 Мощеново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Мощеново — деревня в Рамешковском районе Тверской области.